Љубомир Дидић (Београд, 28. јул 1921 — Београд, 9. децембар 1987) био је српски позоришни, телевизијски и филмски глумац.

Радио је као службеник у Радио Београду. Представе је играо у Народном казалишту у Ријеци. Године 1949. прешао је у Народно позориште у Београду.

Филмографија 

|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1950.-те ▲
|-
| 1950. || Говори Москва ||
|-
| 1950. || Мува ||
|-
| 1950. || Плави 9 || Пјеро
|-
| 1952. || Цигули Мигули || Иван Ивановић
|-
| 1952. || У олуји || Стипе
|-
| 1952. || Сви на море || Иве
|-
| 1953. || Сињи галеб ||
|-
| 1956. || Ципелице на асфалту || Продавац
|-
| 1958. || Хвезда једе на јих ||
|-
| 1959. || Карташи ||
|-
| 1959. || Лажа и Паралажа ||
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1960.-те ▲
|-
| 1960. || Друг председник центарфор || Ђоле
|-
| 1960. || Дилижанса снова || Петар
|-
| 1960. || Индекс и бубањ ||
|-
| 1960. || Љубав и мода || Протокол
|-
| 1961. || На тајном каналу || Љуба
|-
| 1961. || Штрафта ||
|-
| 1961. || Нема малих богова || Друг са семинара
|-
| 1961. || Серафимов клуб ||
|-
| 1961. || Срећа у торби || Муштерија
|-
| 1962. || Срећна нова година ||
|-
| 1962. || Варљиво јутро ||
|-
| 1962. || Јунаци дана ||
|-
| 1962. || Циркус Универзал ||
|-
| 1963. || Викенд у небо ||
|-
| 1963. || Детелина са три листа ||
|-
| 1962—1963. || Музеј воштаних фигура ||Гуслар
|-
| 1963. || Банкет у Шаренграду ||
|-
| 1963. || Промаја (серија) ||
|-
| 1964. || На место, грађанине Покорни! || Службеник
|-
| 1964. || Огледало грађанина Покорног || Службеник
|-
| 1965. || Шнајдерски калфа ||
|-
| 1965. || Лицем у наличје || Ансамбл „Тхе Лака коњица”
|-
| 1965. || Леђа Ивана Грозног ||
|-
| 1966. || Лола Ђукић и Новак Новак ||
|-
| 1966. || Вартекс ||
|-
| 1967. || Пробисвет ||
|-
| 1968. || Парничари || Младен
|-
| 1968. || Спавајте мирно ||
|-
| 1968. || Сачулатац ||
|-
| 1969. || Пуслице са обрстом || Капетан пешадије
|-
| 1969. || Љубав на старински начин (ТВ серија) ||
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1970.-те ▲
|-
| 1972. || Ћу, ћеш, ће (ТВ мини серија)||
|-
| 1972—1973. || Позориште у кући || Стојан
|-
| 1974. || Нушић на филму || Бранислав Нушић
|-
| 1976. || Невидљиви човек ||
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1980.-те ▲
|-
| 1980. || Врућ ветар || Светолик Попадић Баћко
|-
| 1980. || Авантуре Боривоја Шурдиловића || Светолик Попадић Баћко
|-
| 1983. || Човек са четири ноге ||
|-
| 1987. || Случај Хармс || Архивар
|}

Референце

Спољашње везе 

 
 Љубомир Дидић - филмска банка

Рођени 1921.
Умрли 1987.
Глумци из Београда
Српски глумци
Југословенски глумци